This Island — третий альбом группы Le Tigre, выпущен в 2004 году на лейбле Universal.

Список композиций 
Все треки написаны Kathleen Hanna, Johanna Fateman и JD Samson, кроме тех, где отмечено.
 «On The Verge» — 3:31
 «Seconds» — 1:45
 «Don’t Drink Poison» — 2:49
 «After Dark» — 3:39
 «Nanny Nanny Boo Boo» — 3:35
 «TKO» — 3:24
 «Tell You Now» — 3:33
 «New Kicks» — 3:34
 «Viz» — 3:34
 «This Island» — 3:23
 «I’m So Excited» (Lawrence, Anita Pointer, June Pointer, Ruth Pointer) — 3:49
 «Sixteen» — 3:25
 «Punker Plus» — 2:10
 «Nanny Nanny Boo Boo» (Arthur Baker vs Coleman & Spencer Smashter mix) — 3:54 (UK bonus track)

Чарты

Участники записи 
 Kathleen Hanna
 Johanna Fateman
 JD Samson

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Le Tigre World
 Last.fm

Альбомы электронной музыки